

События 
 Король Шотландии — Дональд I.
 Король Западного-Франкского королевства Карл Лысый вёл борьбу с викингами, которые продолжали совершать разбойничьи нападения в долинах Сены и Луары. Однако против него забунтовала знать Нейстрии, на призыв которой в Западное королевство через Лотарингию ввёл войска король Восточного Франкского королевства Людовик II Немецкий.
 После трёхдневного противостояния войск братьев-королей Карл Лысый, не доверяя своим силам, бежал в Бургундию. Людовик II Немецкий начал править Западным королевством, однако духовенство во главе с Гинкмаром заступилось за Карла, и в январе следующего года Людовик вывел войска.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 858 году
 Беттани (ум. 929) — учёный-мусульманин, ставший примером для Европы в области математики. По мнению Жака Рислера, именно Беттани фактически заложил основы тригонометрии.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 858 году
 Бенедикт III — папа римский с 29 сентября 855 года по 17 апреля 858 год.
 ал-Азраки, арабский путешественник.

Примечания

См. также